El término Pichincha puede referirse a:

En Argentina 

 Pichincha (Buenos Aires), localidad de la provincia de Buenos Aires.
 Pichincha (Rosario), barrio de la ciudad de Rosario.
 Pichincha (subte de Buenos Aires), estación de la red de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires.

En Bolivia 
 El Colegio Nacional Pichincha, colegio decano de la ciudad de Potosí.

En Ecuador 

 El Banco Pichincha, banco con sede en Quito.
 La batalla de Pichincha, batalla de la Guerra de la Independencia Hispanoamericana, sucedida en el volcán homónimo.
 El cantón Pichincha, cantón ubicado en la provincia de Manabí.
 La provincia de Pichincha, provincia nombrada así por el volcán homónimo.
 El volcán Pichincha, volcán en Quito.